Orłan – rodzaj ptaka z rodziny jastrzębiowatych
 Orłan – seria rosyjskich skafandrów kosmicznych
 Orłan – seria rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych: Orłan-1, Orłan-3M, Orłan-10, Orłan-30